Кудлай — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Кудлай, Алексей Иванович (род. 1974) — украинский футболист (мини-футбол).
 Кудлай, Алла Петровна (род. 1954) — советская и украинская певица.
 Кудлай, Дмитрий Анатольевич (род. 1970) — российский медик, член-корр РАН.
 Кудлай, Пётр Васильевич (1908—1983) — советский актёр. См. также 
 Кудлаи — село, Немировский район Винницкой области Украины.